Михаэла Армэшеску (; , Томшань) — румынская гребчиха, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) Румынии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1984 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы мира по академической гребле